

События 
 Чарльз Бэббидж представил механическое устройство, названное позднее аналитической машиной, которую можно считать первой настоящей вычислительной машиной.

 5 января — Гватемала присоединилась к Мексиканской империи.
 9 января — под давлением жителей города Рио-де-Жанейро инфант Педру объявил о неподчинению приказу своего отца вернуться в Португалию и о намерении остаться в Бразилии.
 11 января — португальские войска в Рио-де-Жанейро безуспешно пытаются взять под контроль ситуацию в Бразилии.
 13 января — Национальное собрание Греции официально провозгласило независимое государство и приняло Эпидаврский органический статут (временную конституцию) республики.
 16 января — принц-регент Бразилии инфант Педру назначил премьер-министром колонии Жозе Бонифасиу.
 21 января — правительство Бразилии запретило органам власти принимать к исполнению исходящие из Португалии распоряжения и законы до того, как они будут одобрены бразильским правительством.
 24 января — в Испании сформировано умеренное конституционное правительство Хосе Габриэля де Сильвы-и-Базана, маркиза де Санта-Круса.
 5 февраля — казнён бывший правитель Албании Али-паша Тепеленский, его отрубленная голова отправлена в Константинополь.
 6 февраля — китайское судно «Тэк Синг» наскочило на рифы близ острова Банка; погибло 1600 человек (второе, по числу жертв, кораблекрушение XIX века после гибели «Султанши»).
 16 февраля — португальская армия эвакуировалась из Бразилии.
 18 февраля — началась Война за независимость Бразилии.
 28 февраля — в Испании сформировано умеренное конституционное правительство Франсиско Мартинеса де ла Росы.
 1 марта — на выборах в кортесы Испании победила радикальная партия «эскальтадос». Однако правительство умеренной партии «модерадос» осталось у власти.
 28 марта — Конгресс США принял решение о признании независимости молодых государств Латинской Америки, продолжающих войну за независимость от Испании.
 11 апреля — произошла Хиосская резня, одна из самых драматичных страниц греческой истории.
 19 мая — гарнизон Мехико осуществил направленный против парламента бескровный переворот в пользу Агустина Итурбиде.
 21 мая — Агустин Итурбиде стал императором Мексики под именем Агустина I.
 24 мая — армия генерала Антонио Хосе Сукре разбила силы испанской армии у вулкана Пичинча.
 29 мая — император Мексики Агустин I направляет Симону Боливару письмо, в котором признаёт независимость Колумбии.
 3 июня — гватемальская армия вступает в Сан-Сальвадор, отменяя независимость Сальвадора. Вспыхнувшее в результате грабежей восстание заставляет её отойти.
 12 июня — мексиканская армия генерала Висенте Филисолы вступает в г. Гватемала. Центральная Америка формально присоединена к Мексиканской империи.
 13 июня — министр иностранных дел Российской империи граф Карл Нессельроде заверил правительство Испании в том, что Россия не признаёт независимость республик Латинской Америки.
 6 июля
 кортесы Португалии отвергли требования бразильских депутатов о предоставлении Бразилии «государственной самостоятельности».
 подписан Договор о союзе, лиге и постоянной конфедерации между Великой Колумбией и Перу.
 7 июля — в Мадриде подавлена попытка королевской гвардии взять под контроль столицу и восстановить власть короля.
 11 июля — армия Симона Боливара вошла в Гуаякиль.
 16 июля — армия Симона Боливара вошла в Кито.
 21 июля — создание Первой Мексиканской империи.
 26 июля — конфиденциальная встреча Симона Боливара и Хосе де Сан-Мартина в Гуаякиле.
 31 июля — Эквадор входит в состав Великой Колумбии.
 1 августа — принц-регент Педру манифестом провозгласил независимость Бразилии.
 5 августа — к власти в Испании приходит радикальное правительство партии «эскальтадос» во главе с Эваристо Фернандесом Сан-Мигелем.
 7 сентября — Бразилия официально провозгласила независимость от Португалии.
 19 сентября — кортесы Португалии приняли декрет о ликвидации бразильского правительства и о возвращении принца-регента Педру в Лиссабон в течение 4 месяцев.
 20 сентября — Хосе де Сан-Мартин сложил полномочия перед Учредительным конгрессом в Лиме, после чего уехал в Буэнос-Айрес, а затем эмигрировал в Европу.
 22 сентября — официально провозглашена независимость Перу. Власть перешла Верховной правительственной хунте генерала Хосе Доминго де Ла Мара.
 27 сентября — французский учёный Жан-Франсуа Шампольон сделал сообщение в Академии надписей в Париже о результатах дешифровки текстов Розеттского камня. Возникновение египтологии.
 Октябрь — извержение вулкана Везувий на юге Италии.
 1 октября — вступила в силу первая конституция Португалии.
 12 октября — принц-регент Педру провозглашён конституционным императором Бразилии Педру I.
 20 октября — открылся Веронский конгресс Священного союза.
 21 октября — подписан Договор о союзе, лиге и конфедерации между Великой Колумбией и Чили.
 30 октября — принята новая конституция Чили.
 14 ноября — завершён Веронский конгресс Священного союза. Принято решение об интервенции в Испанию для восстановления там абсолютной власти короля.
 19 ноября — Российская империя, Австрийская империя, Пруссия и Франция подписали совместный протокол о вооружённой интервенции в Испанию.
 22 ноября — Сальвадор объявляет о выходе из Мексиканской империи и просит принять его в состав Соединённых Штатов Америки.
 1 декабря — Хунта представителей муниципалитетов Коста-Рики приняла конституционный «Пакт Согласия», провозгласивший суверенитет страны в рамках Федерации Центральной Америки.
 11 декабря — в Бразильской империи издан декрет о конфискации всех товаров, всех кораблей и недвижимости, принадлежавших правительству Португалии и лояльным ему гражданам.
 30 декабря — Бразильская империя повышает пошлины на португальские товары до 24 % их стоимости, оставляя льготные пошлины (15 %) для британских товаров. Португальцы отныне могут сходить на бразильский берег только после признания ими под присягой независимости Бразилии.
 Императорский указ о запрете масонства в Российской империи.

Наука

Литература

Родились 

 2 января — Рудольф Юлиус Эммануель Клаузиус, немецкий физик и математик (ум. 1888).
 6 января — Генрих Шлиман, немецкий археолог (ум. 1890).
 31 марта — Дмитрий Васильевич Григорович, русский писатель и искусствовед (ум. 1900).
 8 апреля — Владислав Николаевич Горчаков, русский поэт (ум. не ранее 1853).
 27 апреля — Улисс Симпсон Грант, американский политический и военный деятель, полководец северян в годы Гражданской войны в США, 18-й президент США (ум. 1885).
 20 мая — Фредерик Пасси, Французский политэконом и признанный лидер европейского движения за мир. Пасси считал, что «будущее принадлежит не войне, отчуждению и ненависти. Оно принадлежит миру, работе — и арбитражу». Лауреат Нобелевской премии мира, получивший её 10 декабря 1901 г. совместно с Анри Дюнаном. Умер 12 июня 1912 г. Похоронен на кладбище Пер-Лашез в Париже.
 20 июля — Грегор Иоганн Мендель, монах августинского ордена, основоположник генетики (ум. 1884).
 28 июля — Аполлон Александрович Григорьев, русский поэт, литературный и театральный критик, переводчик (ум. 1864).
 9 августа — Якоб Молешотт, немецкий физиолог и философ (ум. 1893).
 12 августа — Генрих Луи д’Арре, немецкий астроном, один из открывателей планеты Нептун (ум. 1875).
 18 октября — Ахмед Шефик Мидхат-паша — государственный деятель Османской империи, реформатор, великий визирь в 1872, 1876—1877 годах (уб. 1884).
 24 октября — Михаил Фёдорович Де-Пуле, русский литературный критик, публицист и педагог (ум. 1885).
 10 декабря — Николай Яковлевич Данилевский, русский публицист, социолог, экономист и естествоиспытатель (ум. 1885).
 27 декабря — Луи Пастер, французский микробиолог и химик (ум. 1895).

Скончались 

 5 февраля — Али-паша Тепеленский, вассальный правитель Албании и части Греции. (род.1741)
 13 марта — Иван Осипович Селифонтов — российский государственный деятель, генерал-поручик, сенатор и тайный советник Российской империи, Тобольский вице-губернатор, Рязанский губернатор, генерал-губернатор Иркутской, Тобольской и Томской губерний (род. 1743).
 25 июля — Гофман, Эрнст Теодор Амадей, немецкий писатель-романтик, композитор.

См. также

Примечания